Carl Ziller ist der Name folgender Personen:

* Carl Ernst Heinrich Ziller (1832–1866), deutscher Architekt
 Carl Gottfried Ziller (1790–1860), deutscher Theologe, Archidiakon und Kirchenhistoriker, siehe Ziller (Baumeisterfamilie) #Weitere Familienmitglieder